Такаси Тэдзука (手塚 卓志 Тэдзука Такаси, род. 17 ноября 1960, Осака, Япония) — японский продюсер, геймдизайнер и исполнительный директор корпорации Nintendo.

Биография 
Будучи выпускником Университета искусств Осаки Тэдзука становится сотрудником Nintendo в апреле 1984 года. Тэдзука известен по работе с наиболее примечательными сериями игр Nintendo, в числе которых серии игр Mario и The Legend of Zelda. Тэдзука — поклонник фэнтезийных романов, в числе которых «Властелин колец» Дж. Р. Толкиена, они послужили ему источником вдохновения при написания сценария в видеоиграм The Legend of Zelda и Zelda II: The Adventure of Link. Тэдзука также принимал участие в создании динозаврика Йоши, после того как Сигэру Миямото первоначально изъявил желание, чтобы Марио ездил на динозавре в Super Mario Bros. 3.

Философия геймдизайнера

Игры, в разработке которых принимал участие

См. также 
 Кацуя Эгути
 Ая Кёгоку
 Хисаси Ногами
 Кадзуми Тотака

Примечания 

Программисты Японии
Продюсеры Японии
Геймдизайнеры Японии
Сотрудники Nintendo
Продюсеры компьютерных игр
Разработчики компьютерных игр